Star Wars: Battlefront può riferirsi a:
 Star Wars: Battlefront – serie di videogiochi
 Star Wars: Battlefront – primo videogioco della serie uscito nel 2004
 Star Wars: Battlefront – videogioco uscito nel 2015

Pagine correlate 
 Star Wars: Battlefront II